

События 

 13 ноября — гибель Малькольма III в битве при Алнвике во время вторжения в Нортумберленд.
 1093—1097 — король Шотландии Дональд III Красивый (ок. 1033—1099), брат Малькольма III.
 Средневековый философ и теолог Ансельм Кентерберийский стал архиепископом Кентерберийским.
 Началось строительство замка Карлайл в Англии.
 В Англии начал возводиться Даремский собор.
 1093—1103 — король Норвегии Магнус III Голоногий (1073—1103), сын Олафа III. Войны в Швеции и Британских островах.
 Завершилось строительство собора Святого Кнуда в Оденсе, Дания.
 Пфальцграфом Генрихом Лаахским заложено Лаахское аббатство Святой Марии — шедевр романской архитектуры и пластики.
 Конрад, сын Генриха IV, перешёл на сторону папы. Ломбардская лига.
 В благодарность за помощь во время вторжения арабов Альфонс, король Кастилии, сделал Генриха Бургундского графом Португалии.
 1093—1112 — граф Португалии Генрих Бургундский. Резиденция в Браге.
 Святополк Изяславич дважды потерпел поражение от половцев.
 Половцы захватили и сожгли Торческ.
 24 апреля — Святополк Изяславич стал великим князем киевским.
 Казнь сельджукским султаном эмира Чахи.
 Распри в Сельджукском султанате. Его распад.

Сражения 
 26 мая — Битва на Стугне между русскими князьями и половцами.
 13 ноября — Битва при Алнвике (между шотландцами и англичанами).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1093 году
 Тибо II Шампанский
 Конрад III — первый представитель династии Гогенштауфенов на германском троне.
 Роджер II — нормандский король Сицилии.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1093 году
 Рис ап Теудур.
 Жоффруа, епископ Кутанса.
 13 апреля — великий киевский князь Всеволод Ярославич.
 29 августа — Гуго I, герцог Бургундский.
 13 ноября — Малькольм III, король Шотландии.
 Олаф III — король Норвегии.

См. также

Примечания